Усачёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Усачёв, Александр Фёдорович (1907—1949) — военный музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР.
 Усачёв, Александр Яковлевич (1860—1943) — генерал-лейтенант, участник белого движения.
 Усачёв, Анатолий Андреевич (1914—1998) — советский и российский художник, иллюстратор, архитектор.
 
 
 Усачёв, Владимир Иванович (1963—2000) — майор милиции, Герой Российской Федерации.
 Усачёв, Дмитрий Юрьевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 Усачёв, Дмитрий Юрьевич (род. 1962) — российский нейрохирург, академик РАН (2022).
 Усачёв, Захарий Никитович (1897—1982) — советский военачальник, генерал-майор.
 Усачёв, Иван Викторович (род. 1961) — российский продюсер и телеведущий.
 
 Усачёв, Константин Иванович (род. 1917) — командир-дублёр первого авиационного испытания ядерного оружия СССР.
 
 
 Усачёв, Николай Валерьевич (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Усачёв, Пётр Степанович (1925—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Усачёв, Тимофей Яковлевич (1907—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Усачёв, Филипп Александрович (1908—1976) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Усачёв, Яков Григорьевич (1873—1941) — российский и советский учёный-самоучка, специалист в области резания металлов.

См. также 
 Усачев, Руслан (Руслан Эдуардович Вихлянцев; род. 1989) — российский видеоблогер, ведущий и организатор фестивалей.

Примечания